Besprechung steht für:

 eine gemeinschaftliche Beratung, die Besprechung
 eine Kritik oder Aufarbeitung eines Werks, die Rezension
 eine Beschwörung durch Worte oder Wortformeln (Wortmagie), siehe Wortzauber

Siehe auch: